Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup 2007 — профессиональный международный теннисный турнир, проводимый как ATP в серии International Gold, так и WTA в серии соревнований 3-й категории. Соревнования проходили с 19 по 25 февраля.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Томми Хаас
 женщины одиночки —  София Арвидссон
 мужчины пары —  Иво Карлович /  Крис Хаггард
 женщины пары —  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Томми Хаас обыграл  Энди Роддика со счётом 6-3 6-2.
 Хаас выигрывает 1й титул в году и 11й за карьеру. На этом турнире он побеждает уже в 3й раз (до этого в 1999 и 2006).
 Роддик в 44й раз выходит в финал одиночных соревнований ассоциации и 3й раз на этом турнире.

Женщины 

 Винус Уильямс обыграла  Шахар Пеер со счётом 6-1, 6-1.
 Уильямс выигрывает 1й титул в году и 34й за карьеру.
 Пеер в 4й раз выходит в финал одиночных соревнований ассоциации.

Парные турниры

Мужчины 

 Эрик Буторак /  Джейми Маррей обыграли  Юргена Мельцера /  Юлиана Ноула со счётом 7-5, 6-3.
 Буторак и Маррей завоёвывали свой 2й совместный парный титул за карьеру.

Женщины 

 Николь Пратт /  Брианн Стюарт обыграли  Ярмилу Гайдошову /  Акико Моригами со счётом 7-5, 4-6, [10-5].
 Пратт выигрывает свой 9й парный титул за карьеру.
 Стюарт выигрывает свой 3й парный титул за карьеру.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup

 ATP Тур 2007 года
 WTA Тур 2007 года

 ATP International Gold
 3-я категория турниров WTA

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2007 года
2007